Teatro chino puede referirse a:
 El teatro de China, especialmente el propio de la cultura china tradicional.

 Varias instituciones con ese nombre:
 Grauman's Chinese Theatre, en Hollywood (Estados Unidos).
 Gran Teatro Nacional de China, en Pekín (China).